Štěpánov ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Štěpánov, Ortsteil von Lukov u Bíliny im Okres Teplice,
 Štěpánov, Ortsteil von Přelouč im Okres Pardubice,
 Štěpánov (Skuteč), Ortsteil von Skuteč im Okres Chrudim,
 Štěpánov bei Golčův Jeníkov im Okres Havlíčkův Brod,
 Štěpánov bei Chotěboř im Okres Havlíčkův Brod,
 Gemeinde Štěpánov u Olomouce im Okres Olomouc,
 Gemeinde Štěpánov nad Svratkou im Okres Žďár nad Sázavou.